Roșieni se poate referi la:

Roșieni - localitate din județul Cluj
Roșieni - localitate din județul Dolj
Roșieni - localitate din județul Olt

 Roșienii Mari, Olt
 Roșienii Mici, Olt

Vezi și 
 Roșia (dezambiguizare)

Toponime românești